Инджич — фамилия.
 Инджич, Александар (род. 1995) — сербский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Инджич, Юджин (род. 1947) — американский пианист сербского происхождения.